Валентин Николаевич Писеев (род. 28 сентября 1941 года, Волоколамск, Московская область, СССР) — советский и российский спортивный функционер, президент Федерации фигурного катания СССР (1988—1992 год), президент Федерации фигурного катания России (1992—2010), генеральный директор Федерации фигурного катания России (с 2010 года), член Исполкома Олимпийского комитета России (с 1992 года). Заслуженный тренер СССР.

Биография 
Валентин Писеев начал заниматься фигурным катанием в 1950 году на стадионе Юных Пионеров в Москве. Тренировался под руководством Татьяны Толмачёвой. Заметных успехов не достиг, выступал на городских и районных соревнованиях. Кандидат в мастера спорта СССР.

В 1964 году с отличием окончил Государственный Центральный институт физической культуры по специальности «преподаватель физической культуры». После окончания института работал тренером, а затем старшим тренером стадиона «Юные пионеры».

С 1965 по 1967 год Писеев возглавлял Всесоюзную коллегию судей. С 1967 года — ответственный секретарь Федерации фигурного катания на коньках СССР. С 1969 по 1974 год занимал должность начальника отдела фигурного катания на коньках в Центральном Совете союза спортивных обществ и организаций СССР, с 1974 по 1983 год — должность заместителя начальника управления зимних видов спорта там же. В качестве заместителя начальника управления зимних видов спорта руководил не только фигурным катанием, но и конькобежным спортом, санным спортом, бобслеем.

В течение 1972—1977 годов входил в судейские бригады на соревнованиях чемпионатов Европы, мира по фигурному катанию и зимних Олимпийских игр (1972 года в Саппоро и 1976 года в Инсбруке). В частности, был судьей на чемпионатах мира в парном катании в 1972-74 и 1976-77, каждый раз выставляя оценку 6,0 советской паре Ирина Роднина - Александр Зайцев, после оценки 6,0 в произвольной программе на чемпионате мира в 1977 рефери С. Бьянкетти инициировала отстранение всех советских судей на сезон 1977/78. С 1977 по 1985 год входил в состав технического комитета Международного союза конькобежцев.

В 1989 году был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, а после её расформирования возглавил Федерацию фигурного катания на коньках России, которой руководил по 2010 год. В марте 2010 года, по результатам зимних Олимпийских игр в Ванкувере, Писеев принял решение не выставлять свою кандидатуру на выборах президента Федерации. На отчётно-выборной конференции Федерации Фигурного катания в июне 2010 года в Устав Федерации были внесены изменения, вводящие новую должность — генеральный директор Федерации. На эту должность Писеев был избран при одном голосе против.

Писеев был членом Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, подготовке и проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, а также Универсиады в Казани (исключён из состава Совета указом Президента РФ в марте 2010 года).

Семья 
Вторая жена — Алла Викторовна Шеховцова — бывшая фигуристка, мастер спорта СССР в спортивных танцах на льду (1979), судья международной категории, член технического комитета Международного союза конькобежцев по танцам на льду, директор одинцовской школы фигурного катания.

Дочь от первого брака — Кристина — 1974 года рождения, живет в США.

Сын — Станислав — 1989 года рождения, работает в «Северстали».

Награды и звания 
 Орден Александра Невского (8 июля 2022 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почёта (27 февраля 1998 года) — за высокие спортивные достижения на XVIII зимних Олимпийских играх 1998 года.
 Орден Дружбы народов (22 апреля 1994 года) — за высокие спортивные достижения на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года.
 Медаль «За трудовую доблесть» (1976 год).
 Медаль «Ветеран труда» (1990 год).
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (22 февраля 2004 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта.
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2004 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (6 августа 2007 года) — за активное участие в работе по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII зимних Олимпийских и XI Параолимпийских игр в 2014 году.
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (4 октября 2011 года) — За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетний плодотворный труд и в связи с 70-летием со дня рождения;.
 Заслуженный тренер СССР (1976 год).
 Серебряный орден Международного Олимпийского Комитета.
 Медаль Георга Хеслера (высшая награда Международного союза конькобежцев).
 Почётный знак «Спортивная слава России».
В 2000 году избран Академиком международной Академии творчества.

Прочее 
Был постоянным членом жюри в телешоу Первого канала российского телевидения Ледниковый период-2 (финал) и Ледниковый период—3.

Примечания

Ссылки 
 Валентин Николаевич Писеев. Биографическая справка агентства РИА «Новости»

Заслуженные тренеры СССР
Спортивные функционеры СССР
Спортивные функционеры России
Фигурное катание в СССР
Фигурное катание в России
Тренеры по фигурному катанию
Кавалеры Серебряного Олимпийского ордена
Судьи фигурного катания
Члены Олимпийского комитета России